Philadelphia, teils auch Philadelpheia (griechisch  oder  ‚geschwisterliche Liebe‘) heißen folgende geographische Objekte:

Städte, Gemeinden:
 Nea Filadelfia (auch Nea Philadelphia), Stadt in der Region Athen-Zentrum, Attika, Griechenland
 Philadelphia, Stadt in Pennsylvania, Vereinigte Staaten

sonstige Orte:
 Philadelphia (Storkow (Mark)), ein Ortsteil der Stadt Storkow im Landkreis Oder-Spree in Brandenburg
 Nea Filadelfia (Thessaloniki), Ort in der Region Thessaloniki, Griechenland
 Philadelphia (Tyne and Wear), in der Grafschaft Durham, Großbritannien
 Philadelphia (Alabama), in den Vereinigten Staaten
 Philadelphia (Arkansas), in den Vereinigten Staaten
 Philadelphia (Illinois), in den Vereinigten Staaten
 Philadelphia (Indiana), in den Vereinigten Staaten
 Philadelphia (Mississippi), in den Vereinigten Staaten
 Philadelphia (Missouri), in den Vereinigten Staaten
 Philadelphia (New Mexico), in den Vereinigten Staaten
 Philadelphia (New York), in den Vereinigten Staaten
 Philadelphia (North Carolina), in den Vereinigten Staaten
 Philadelphia (Kapstadt), Ortslage in der Metropolgemeinde City of Cape Town, Südafrika
 Philadelphia (Tennessee), in den Vereinigten Staaten

historisch:
 Philadelphia (Ägypten), Stadt in Ägypten
 Philadelphia (Lydien), Stadt im kleinasiatischen Lydien (heute Türkei)
 Philadelphia (Kilikien), im kleinasiatischen Kilikien
 Philadelphia, heute jordanische Hauptstadt Amman, siehe Rabba
 Philadelphia (Vermont), in den Vereinigten Staaten (aufgelöste Town; bestand 1761–1816)

sowie:
 Erzeparchie Philadelphia, in den USA
 Philadelphia Minor, katholisches Titularbistum (ehemals in Kilikien)
 Philadelphia in Arabia, katholisches Titularbistum
 Philadelphia in Lydia, katholisches Titularbistum

Philadelphia ist der Familienname folgender Personen:
 Jacob Philadelphia, auch Philadelphus Philadelphia, Künstlername Jakob Meyers (? 1735 – nach 1795), US-amerikanischer Zauberkünstler
 Marion Philadelphia (* 1960), deutsch-amerikanische Schriftstellerin

Philadelphia ist der Name mehrere Schiffe:
 Philadelphia (Schiff, 1776), ein US-amerikanisches Kanonenboot
 Philadelphia (Schiff, 1800), eine US-amerikanische Fregatte
 Philadelphia (Schiff, 1861), ein US-amerikanisches Dampfschiff
 Philadelphia (Schiff, 1885), ein US-amerikanisches Passagierschiff
 USS Philadelphia (C-4), ein US-amerikanischer Kreuzer
 USS Philadelphia (CL-41), ein US-amerikanischer Kreuzer
 USS Philadelphia (SSN-690), ein US-amerikanisches U-Boot
 City of Paris (Schiff, 1889), von 1901 bis 1918 als Philadelphia in Dienst

Philadelphia bezeichnet außerdem:
 Philadelphia-Experiment, eine Legende um ein Experiment mit einer Tarntechnologie
 Philadelphia-Chromosom, eine chromosomale Veränderung in Tumorzellen (Genetik)
 Philadelphia-Verein, eine christliche Gemeindegruppe
 Philadelphia-Schule, christliche Schule
 Philadelphia (Film), einen Film von 1993
 Philadelphia (Roman), ein Roman aus dem Jahre 1994 von Christopher Davis
 Philadelphia Motor Vehicle Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller
 Philadelphia (Frischkäse), eine Frischkäsemarke
 WRB – Philadelphia, eine österreichische Lokomotive der Wien-Raaber Bahn (später Südbahn)

Siehe auch:
 Filadelfia
 Philadelphia-Maler
 Streets of Philadelphia
 Liste von Schiffen mit dem Namen Philadelphia